Mana steht für:
 Mana, religiös-mythologischer Begriff in Polynesien
 Mana (Buchreihe), religionsgeschichtliche französische Buchreihe
 Mana (Musiker), japanischer Musiker
 Mana (Spiele), im Fantasy-Genre eine Form spiritueller Energie
 Videospielreihe von SquareEnix, siehe Seiken Densetsu
 Mana Party (Neuseeland), linke politische Partei in Neuseeland, die sich für die indigenen Rechte der Māori einsetzt
 Mana – Die Macht der Dinge, Dokumentarfilm aus dem Jahr 2004
 Tuonela, Totenreich der finnischen Mythologie
 Mana (Zeitschrift), eine exilestnische Literaturzeitschrift
 Mana One, fiktive Forschungsstation im Film Meg (2018)

Geographie:
 Mana (Antarktika), Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Mana (Atlantischer Ozean), Zufluss des Atlantischen Ozeans in Französisch-Guayana
 Mana (Fidschi), zu Fidschi gehörende Insel
 Mana (Französisch-Guayana), Gemeinde in Französisch-Guayana
 Mana (Indien), Berg im indischen Teil des Himalaya
 Mana (Jenissei), Nebenfluss des Jenissei in Russland
 Mana (Kroatien), Insel im Nationalpark Kornaten, Kroatien
 Mana (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Mana (Oman), Distrikt in Oman
 Mana (Orhei), Dorf der Gemeinde Seliște im Raion Orhei im Zentrum der Republik Moldau
 Kanton Mana, Verwaltungseinheit in Französisch-Guayana
 Mana Island (Neuseeland), eine Insel in Neuseeland

Mana oder Maʿna ist der Name folgender Personen:
 Maʿna (Metropolit), (bl. 420), Bischof der Kirche des Ostens
 Camille Mana (* 1983), US-amerikanische Schauspielerin
 Gabriele Mana (* 1943), italienischer Geistlicher, Bischof von Biella

Maná steht für:
 Maná, mexikanische Musikgruppe

Maňa steht für:
 Maňa, Gemeinde in der Slowakei

MANA (Mana) steht für:
 MANA-Verlag, deutscher Reisebuchverlag
 Mana (Unternehmen), ehemalige tschechische Supermarktkette

Siehe auch:
 Manna (Begriffsklärung)